

Persone
Alan Weisman – scrittore, giornalista ed insegnante statunitense
Greg Weisman – fumettista e produttore televisivo statunitense
Kevin Weisman – attore statunitense
Sam Weisman – regista statunitense

Altro
Weisman Art Museum – museo d'arte di Minneapolis, Stati Uniti d'America